

Onomastica
 Terzia – variante del nome proprio di persona Terzo

Persone
 Emilia Terzia – nobildonna romana
 Giunia Terzia – terzogentita di Decimo Giunio Silano
 Mucia Terzia – terza moglie di Gneo Pompeo Magno